Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

Хронология 

1929 год, 07 ноября заложен фундамент первого ферросплавного завода в Советской России

1930 год, 07 ноября пущена в работу первая ферросплавная печь, получены первые тонны феррохрома

1931 год, 25 июля официальная дата рождения предприятия – государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Челябинского ферросплавного завода (ЧФЗ) - цех № 1

1934 год, август пущена первая очередь электродного производства

1936 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 2

1945 год, март за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой Отечественной войны ЧФЗ награждён орденом Ленина

1954 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 5

1955 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 4

1960 год, июнь образован Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), объединивший челябинские ферросплавный, электродный и абразивные заводы

1961 год, апрель сдан в эксплуатацию цех № 6

1963 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 7

1978 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 8

1981 год, июнь за большой вклад в развитие чёрной металлургии ЧЭМК награждён орденом Трудового Красного Знамени

1992 год, декабрь учреждено открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Продукция 

 Ферросилиций
 Феррохром
 Ферросиликохром
 Силикокальций
 Силикомарганец
 Ферромарганец
 Электроды

Дирекция 
 Ходоровский, Павел Яковлевич - директор с 4.09.2002

См. также 
 Челябинский металлургический комбинат (ЧМК)

Примечания

Литература 
 Шмакова Н. П.

Ссылки 
 Официальный сайт
 В «зоне особого внимания»

Предприятия Челябинска
Предприятия чёрной металлургии СССР
Предприятия чёрной металлургии России
Производители ферросплавов